Ала́р () — французская фамилия. Известные носители:

 Алар, Жан Дельфен (1815—1888) — французский скрипач и музыкальный педагог.
 Алар, Пьер (1937—2019) — французский метатель диска.